Rafael García de Quevedo fue rector de la Universidad de Guadalajara

Biografía
Nació en San Luis Potosí, el 5 de marzo de 1934, y falleció el 30 de diciembre de 2003. 

Cursó la primaria en el Colegio Cervantes en la Ciudad de Guadalajara, la secundaria en la Escuela para Varones Número 3 y el bachillerato en la Preparatoria de Jalisco. En 1954 ingresó a la Facultad de Derecho, en la que obtuvo su título de abogado en 1959. 

Durante su permanencia en la Universidad de Guadalajara impartió clases de filosofía en las preparatorias 2 y 3, así como  en la vocacional, mientras que en la Facultad de Derecho dictó las cátedras de Derecho Civil I y Teoría General del Estado. Se desempeñó como Inspector de Enseñanzas de Bachillerato, Secretario y Director de la EScuela Preparatoria de Jalisco y Secretario General de la Casa de Estudios. 

Al fallecer el licenciado José Parres Arias, García de Quevedo, quien venía laborando como secretario general, dejó su cargo para asumir el puesto de Rector General.

Durante su época como cuadragésimo rector de la Universidad de Guadalajara, el apoyo del presidente de la república Luis Echeverría Álvarez aumentó de manera considerable con el aumento al presupuesto universitario, la concesión para la radio universitaria y la adquisición del primer equipo de fútbol de primera división. 

Su rectorado abarcó del 15 de febrero de 1973 al 24 de octubre de 1975, lapso en el que hubo dos importantes eventos para la Universidad de Guadalajara: la I Jornada de ideología universitaria (9, 10 y 11 de octubre de 1973) y el cincuentenario de esta casa de estudios (12 de octubre de 1975).

Durante su mandato el conductor e ideólogo de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, el licenciado Carlos Ramírez Ladewing fue asesinado el 12 de septiembre de 1975.

Recibió diversos reconocimientos, entre los que destacan: 
Hombre del Año 1974
Ciudadano Distinguido de la Ciudad de Querétaro y de la Ciudad de Zacatecas
Presidente Honorario Vitalicio del Equipo de Futbol Profesional de la Universidad de Guadalajara
Padrino Vitalicio de Enfermeras Colegiadas de Jalisco
Así como las preseas en la Universidad: Mariano Otero e Ignacio L. Vallarta.

También se le reconoce su ardua labor en la creación y fundación de diversas instituciones y programas, entre los que destacan: Maestría en Letras, Literatura Española e Iberoamericana, así como Ingeniería Civil en Estructuras.

Entre sus importantes logros, destacan: 
La afiliación de todo el personal de la Universidad de Guadalajara al Instituto Mexicano del Seguro Social
Logró la conexión de la frecuencia para operar Radio Universidad de Guadalajara
Promovió y edificó la Preparatoria No. 5

García de Quevedo fue nombrado en 1976 Director del Centro de Estudios Económicos y Políticos del Tercer Mundo.

El 20 de febrero de 1989, el Consejo General Universitario dictaminó favorablemente su jubilación como profesor de tiempo completo. Sin embargo, continuó en la actividad pública de Jalisco, ya que en 1992 fue nombrado director de Educación Normal y Mejoramiento Profesional, de la Secretaría de Educación de Jalisco, además de que integró el Consejo de Cronistas de la Ciudad.

Escribió dos libros de poesía: "De tan variados rumbos" (1983) y "Cazador de Silencios" (2000) y continuó su colaboración en diversas revistas de Tepic y Guadalajara en donde publicó poesía y artículos sobre temas sociológicos, genealógicos e históricos. 

Meses antes de su fallecimiento, el 28 de octubre de 2003, la Universidad de Guadalajara emitió el Dictamen el del Lic. García de Quevedo como Maestro Emérito de la Universidad de Guadalajara.

Falleció en la Ciudad de Guadalajara el 30 de diciembre de 2003. 

El 9 de julio de 2004, la Universidad de Guadalajara otorgó al exrector el nombramiento post mortem de Maestro Emérito "como reconocimiento a su destacada labor universitaria y por sus fundamentales aportaciones para el desarrollo de nuestra máxima Casa de Estudios".

Rectores de la Universidad de Guadalajara